Культура — сукупність матеріальних і духовних, нематеріальних цінностей, створених людством протягом його історії
 Телеканал Культура — український телеканал у складі суспільного мовника України
 Телеканал Культура — російський телеканал у складі ВГТРК
 Радіо Культура — українська радіостанція, третій канал Українського радіо
 Радіо  — білоруська державна радіостанція
 «Культура» — російська державна радіостанція
 «Культура» — громадсько-політичний місячник (Львів, 1924—34)
  — радянська центральна (всесоюзна), а потім всеросійська суспільно-політична газета
 Kultura — польський часопис редагований Єжи Ґедройцем

Культура — село Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Культура — село, Донецька область, Старобешівський район

Культура — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Культура — присілок, Опарінський район, Кіровська область

Примітки